Le boulevard Jean-XXIII peut désigner plusieurs voies :

le boulevard Jean-XXIII à Trois-Rivières.

le boulevard Jean-XXIII à Angoulême ;
 le boulevard Jean-XXIII à Challans ;
 le boulevard Jean-XXIII à Lyon ;
 le boulevard Jean-XXIII à Nantes.